Kettenkasten bezeichnet

 ein Bauteil an Zweirädern und bestimmten Maschinen, siehe Kettenschutz.
 Stahlkammer im Schiff, in welche sich die Ankerkette hineinstaut